Tour of Britain 2017 var den 78. udgave af det britiske landevejscykelløb. Løbet foregik i perioden 3. til 10. september 2017. Løbet var en del af UCI Europe Tour 2017 og var i kategorien 2.HC. Hollandske Lars Boom fra  blev den samlede vinder af løbet for anden gang i karrieren.

Hold og ryttere

Danske ryttere 
 Mads Würtz Schmidt kørte for

Etaperne

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

5. etape

6. etape

7. etape

8. etape

Resultater

Eksterne henvisninger 
 
 

2017
UCI Europe Tour 2017